Buda-Kashalyova (vitryska: Буда-Кашалёва) är en stad i Belarus.   Den ligger i voblasten Homels voblast, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Horad Mіnsk. Buda-Kashalyova ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Buda-Kashalyova är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Buda-Kashalyova. Runt Buda-Kashalyova är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Buda-Kashalyova består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Städer i Homieĺs voblasć
 Belarus städer

Referenser

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Städer i Homieĺs voblasć